Массимилиано Роми или Максим Ромич (; хорв. Maksim Romić; , 22 мая 1893 — 24 апреля 1979) — итальянский шахматист, мастер. Хорват по национальности.

Родился в городе Бузет на полуострове Истрия (в конце XIX в. — территория Австро-Венгрии, после I Мировой войны — Итальянское королевство, область Венеция-Джулия). Итальянское написание имени и фамилии (Romih) принял в результате проводившейся при Муссолини политики итальянизации. В советских шахматных изданиях 1920-х гг. его фамилия часто писалась как Ромих или Ромиг. Букву «h» от фамилии он отбросил только после турнира в Сан-Ремо 1930 г. Участвовал в международных соревнованиях в составе сборной Италии. Неоднократно был призером итальянских чемпионатов.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Италии